Ferreira se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Antonio J. Ferreira
 Efrem J. G. Ferreira
 José Júlio Bettencourt Ferreira
 Mitzi Brandão Ferreira
 Raul N. Ferreira